Название «Мяндуха» носят:
 Мяндуха — гора в Плесецком районе Архангельской области.
 Связанные с ней элементы инфраструктуры:
 Мяндуха — базальтовое месторождение.
 Мяндуха — законсервированная железнодорожная станция.
 Мяндуха — щебёночный завод.